Йе () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Йе () — остров в Бискайском заливе в 20 км от атлантического побережья Франции
 Йе (род. 1977) —  американский рэпер, музыкальный продюсер, предприниматель, также известный как Канье Уэст.

См. также 
 Йе-йе — модный стиль в молодёжной песне, сложившийся во Франции в начале 1960-х годов